Fabbroni ist der Name von:

 Giovanni Fabbroni (1752–1822), italienischer Chemiker
 Fabbroni (Mondkrater), benannt nach Giovanni Fabbroni